Фла́вио () — личное мужское имя итальянского происхождения, аналог латинского имени Флавий ().
 «, король Лангобардов» — трёхактная опера Георга Фридриха Генделя (1723). 

 См. также 
 Династия Флавиев